Трушникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 

 Трушникова, Евгения Александровна (род. 1985) — Заслуженный мастер спорта России, чемпионка Паралимпийских игр.
 Трушникова, Елизавета Васильевна (род. 1920) — советский белорусский акушер-гинеколог, онколог, доктор медицинских наук.
 Трушникова, Ольга Анатольевна (род. 1963) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).